Риглер, Алессандра (род. 1961) — итальянская шахматистка, чемпионка мира по переписке.
 Риглер, Йозеф (1922—1947) — австрийский унтершарфюрер СС, блокфюрер в концлагере Маутхаузен.
 Риглер, Йоханн (1929—2011) — австрийский футболист, нападающий и полузащитник.